Lauzun est un village de Lot-et-Garonne.
 Lauzun désigne couramment Antonin Nompar de Caumont (1633-1723), créé premier duc de Lauzun (1692).
 Lauzun a été érigé en duché une seconde fois en 1766 pour Armand Louis de Gontaut-Biron (1747-1793), deuxième duc de Lauzun.